Die Rallye Kroatien war der 3. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 22. bis zum 25. April 2021 und es wurden insgesamt 20 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Am Donnerstagmorgen zeigte Elfyn Evans als Schnellster beim Shakedown seine Ambitionen für die Rallye Kroatien, die am Freitagmorgen gestartet wurde.

Der WM-Führende Kalle Rovanperä musste die erste Wertungsprüfung eröffnen. Nach 5,4 Kilometer der insgesamt 6,9 Kilometer langen WP kam der Finne von der Straße ab, überschlug sich in eine Böschung hinunter und blieb zwischen den Bäumen hängen. Der Pilot als auch der Co-Pilot Jonne Halttunen blieben unverletzt, sie konnten sich selber aus dem zerstörten Toyota Yaris WRC befreien.

Von Beginn weg war Thierry Neuville (Hyundai) am Freitagmorgen vorne. Nach einem Reifenschaden verlor Sébastien Ogier (Toyota) etwas an Zeit, gewann aber am Nachmittag drei der vier ausstehenden WP und er kam bis auf 8,0 Sekunden an Neuville heran. Neuville kam in der fünften WP kurz von der Straße ab, trotzdem konnte er die Tagesbestzeit ins Ziel retten. Auf dem zweiten Rang mit 7,7 Sekunden Rückstand klassierte sich Evans als zweiter.

Am Samstag übernahm Ogier nach der ersten Wertungsprüfung des Tages die Führung und gab diese bis zum Abend nicht mehr ab. Ogiers Teamkollegen Evans konnte seine Zeiten verbessern und überholte Neuville im Gesamtklassement. Am Ende des Renntags lag Ogier 6,9 Sekunden vor Evans und Neuville folgte mit einem Rückstand von 10,4 Sekunden.

Am Sonntag gewann Evans souverän die WP 17 und 18, womit er Ogier um rund 3 Sekunden in der Gesamtwertung distanzierte. Auch Neuville kämpfte weiterhin um den Sieg mit. Der Belgier lag vor der letzten WP nur gerade 8,0 Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Die letzte und alles entscheidende Wertungsprüfung ging an den amtierenden Weltmeister Sébastien Ogier. Mit einem minimalen Rückstand von gerade 0,6 Sekunden musste sich Evans geschlagen geben.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 65 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 62 von 79 gemeldeten Fahrzeuge klassiert.

Wertungsprüfungen 

Insgesamt wurden 55 von 65 gemeldeten Fahrzeuge klassiert.

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com
 Offizielle Website Rallye Kroatien: https://rally-croatia.com/en/

Einzelnachweise 

2021

Kroatien